El topónimo Rois puede hacer referencia a:

 Rois, municipio español de la provincia de La Coruña, Galicia.
 Rois (parroquia), parroquia civil y aldea del dicho municipio.
 Rois (Bergondo), parroquia civil española del municipio de Bergondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Rois (Lugo), aldea española de la parroquia de Cirio, del municipio de Pol, provincia de Lugo, Galicia.